Als Seeschlacht von Mylae werden zwei antike Seeschlachten bezeichnet:

 eine im Jahre 260 v. Chr., siehe Seeschlacht von Mylae (260 v. Chr.)
 eine zweite im Jahre 36 v. Chr., siehe Seeschlacht von Mylae (36 v. Chr.)